Сахм:

 Сахм — египетская мера поверхности.
 Сахм — город в провинции Аль-Батына Султаната Оман.